Ignace Joseph III Younan (né en 1944), primat de l'Église catholique syriaque, patriarche d'Antioche ;
 Munib Younan (né en 1950), luthérien palestinien, évêque de Jérusalem de l'Église évangélique luthérienne de Jordanie ;
 Ramsès Younane (1913-1966), peintre et écrivain égyptien.